Carl Fredrik Piper kan syfta på flera personer, bland andra:

*Carl Fredrik Piper (1700–1770), president i Kammarkollegiet
Carl Fredrik Piper (1785–1859), dennes sonson